Henri Beau – calciatore francese
Henri Beau – pittore canadese